Tarot peut désigner :

Cartes et jeux de cartes
Le tarot est un ensemble de cartes à jouer qui permet de pratiquer le tarot français (appelé simplement tarot en France) ou les tarots italiens (tarocco et ) et leurs variantes :
 Tarot (carte)
le tarot dit de Marseille, les anciennes versions françaises d'influence italienne des cartes du tarot ;
l’utilisation d’un jeu de cartes de tarot dans une pratique de cartomancie : le tarot divinatoire ;
le tarot désigne le dos d’une carte et plus particulièrement le dessin ornant ce dos.

Toponymes et géographie
Le Tarot est un des principaux affluents de l'Aron.

Patronyme 
 Didier Tarot, directeur de la photographie français

Arts et sciences

Musique
Tarot – groupe de musique finlandais
Tarot, album du groupe espagnol Dark Moor (2006).

Astronomie
TAROT est un réseau de télescopes automatiques

Cinéma
Tarot, film allemand réalisé par Rudolf Thome en 1986

Arts plastiques
le Jardin des Tarots est un environnement situé en Italie et créé par Niki de Saint Phalle, inspiré des 22 arcanes du tarot

Paronymes
Taro
Taraud